Яел Хасан (), е френска писателка, родена в Париж през 1952 г. Пише произведения за деца и юноши.

Прекарва детството си в Белгия, юношеството си във Франция и младостта си в Израел. Връща се във Франция със семейството си през 1984 г.

Нейният първи роман „Дядо, паднал от небето“ (Un grand-père tombé du ciel) печели Наградата на френското Министерство на младежта и спорта за 1996 г. и Голямата награда на младите читатели на PEEP за 1998 г., както и наградата „Prix Sorcières“, връчвана от френската Асоциация на специализираните библиотеки за детско-юношеска литература ().

Книги 
 Списъкът по-долу не е изчерпателен.

 La chataîgneraie
 L'Ami
 Défi d'enfer
 Tant que la terre pleurera
 De l'autre Côté du mur
 Un Grand-père tombé du ciel
 La Promesse
 Suivez-moi, jeune homme
 Dans la maison de Sarale
 La vraie Vie
 J'ai fui l'Allemagne nazie
 Momo, petit Prince des bleuets
 De S@cha à M@cha
 Un Jour, un jules m'aimera
 Un Arbre pour Marie
 Manon et Mamina
 Lettres à Dolly
 Sacré Victor
 L'Ombre
 Petit Roman Portable
 Etre Juif aujourd'hui (илюстрирана от Оливие Рансон)
 Ni D'Eve ni d'avant
 Quand Anne riait
 Le Professeur de musique
 Alex

Външни препратки 
  Личен блог на Яел Хасан
  Сайт на Яел Хасан до 2010 г.

Писателки
Френски детски писатели
Евреи във Франция
Парижани